Municipio de Egypt puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Egypt (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de Egypt (condado de Yancey, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Yancey.
 Municipio de Egypt (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.